Мансудэ () — северокорейский термин:

 Мансудэ — творческое объединение северокорейских художников.
 Мансудэ — зал заседаний Верховного Народного собрания КНДР.
 Мансудэ — район Пхеньяна.
 Мансудэ — художественный театр в Пхеньяне.
 Мансудэ — один из четырёх северокорейских телеканалов.